Населені пункти в Чехії:

 Бархов (Градець-Кралове)
 Бархов (Пардубіце)